Bădești se poate referi la:

Localități din România:
 Muntenia
 Bădești (Bârla), Argeș
 Bădești (Pietroșani), Argeș
 Oltenia
 Bădești, Gorj
 Tansilvania
 Bădești (Bádok), Cluj

Vezi și 
 Bădeni (dezambiguizare)
 Bădila (dezambiguizare)

 Badea (nume)
 Bădescu (nume de familie)

Toponime românești